Carona puede referirse a:

 Carona, comuna de la provincia de Bergamo.

 Carona, comuna del cantón del Tesino.